Beni (departman), departman u Boliviji
 Beni (rijeka), rijeka u Boliviji
 Beni (pleme), pleme iz naroda Nupe (Nigerija)
 Beni, DR Kongo, grad u DR Kongo
 Beni, Nepal, grad u Nepalu
 Beni (glazba), tanzanijski/tanganjikaski glazbeni stil